Плексипп () — имя ряда персонажей древнегреческой мифологии:
 Плексипп (сын Фестия) — из Этолии.
 Плексипп (сын Финея) — из Фракии.
 Плексипп — брат Эгея.